, znany również jako Hikohohodemi no Mikoto (彦火火出見尊)  – postać z mitologii japońskiej, trzeci, a zarazem najmłodszy syn Ninigiego i Konohanasakuya-hime, młodszy brat Hoderiego. Ożenił się z Toyotama-hime, z którą miał syna o imieniu Ugayafukiaezu.

Według Kojiki, bardzo szybko doszło do konfliktu między dwoma synami Ninigiego, Hoori zgubił haczyk Hoderiego, a ponieważ brat nie chciał przyjąć żadnego innego w zamian, Hoori udał się w głębiny, aby odszukać zgubę. Podczas swojej podmorskiej podróży zapuścił się w okolice Ryūgū-jō (Smoczego Pałacu), gdzie spotkał smoczą księżniczkę – Toyotama-hime (lub Oto-hime). Dziewczyna zakochała się w przybyszu, a ten odwzajemnił jej uczucia, ożenił się z nią i przez trzy lata mieszkał razem z nią w podwodnym królestwie.

Pewnego dnia Hoori zapragnął jednak powrócić w rodzinne strony. Oto-hime, widząc, z jak wielkim rozrzewnieniem wspomina swoją ojczyznę, postanowiła pomóc odnaleźć mu zagubiony haczyk, który utkwił w pyszczku jednej z ryb, a następnie poradziła mu, jak rzucić na brata zły urok. Hoori pożegnał się z żoną i opuścił podwodne królestwo, a po powrocie na ląd postąpił zgodnie z jej zaleceniami. Od tej pory na Hoderiego spadały same nieszczęścia i zaczął on cierpieć nędzę. Wkrótce jednak domyślił się, iż wszystkie jego nieszczęścia muszą być spowodowane przez złośliwość brata, więc wyruszył przeciwko niemu ze swoją armią. Jednak Hoori odparł atak, używając otrzymanej od żony cudownej perły przypływu i odpływu, dzięki której mógł władać morskimi falami. Pokonany Hoderi błagał brata tylko o darowanie życia, a następnie przekazał mu władzę.

Kiedy Hoori opuszczał podwodne królestwo, Oto-hime była już w ciąży i niebawem przybyła do męża, gdyż postanowiła powić dziecko w jego królestwie. Kiedy nadszedł dzień porodu, udała się do chaty i zakazała Hooriemu zaglądać do środka. W mężczyźnie zwyciężyła jednak ciekawość; otworzył drzwi i ujrzał swoją ukochaną w prawdziwej postaci morskiego potwora. Rozgniewana Toyotama-hime wróciła do Smoczego Pałacu, opuszczając męża i syna, któremu nadano imię Ugayafukiaezu. Odejście Oto-hime do pałacu ojca miało tłumaczyć przerwanie jedności lądu i morza.

Jak głoszą legendy, Hoori żył pięćset osiemdziesiąt lat i został pochowany w Takachiho. Obecnie jest to miasto w północnej części prefektury Miyazaki, słynne z mitów o japońskich bogach. To w tym miejscu Ninigi zstąpił z niebios, wysłany przez Amaterasu, boginię słońca. Znajduje się tam mały chram o nazwie Ama-no-Iwato, który – zgodnie z mitem – mieści się w jaskini, w której Amaterasu ukrywała się, dopóki Ame-no-Uzume nie wywabiła jej podstępem.

Genealogia

Zobacz też 
 Informacja o Takachiho

Bibliografia 

Bóstwa japońskie